Die Liste der Kulturdenkmale in der äußeren Altstadt enthält die Kulturdenkmale des Kartäuserviertels, des Bahnhofsviertels, des Krämpferviertels und des Huttenplatz-Johannesviertels des Erfurter Stadtteils Altstadt, sowie die östlichen Teile der Brühlervorstadt, die vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie als Bau- und Kunstdenkmale auf dem Gebiet der Stadt mit Stand vom 20. März 2014 erfasst wurden. Diese Teilliste deckt annähernd den Bereich zwischen der inneren und äußeren Stadtbefestigung ab.

Legende

Liste der Kulturdenkmale im Kartäuserviertel

Hopfengasse 

|}

Karl-Marx-Platz 

|}

Kartäuserstraße 

|}

Puschkinstraße 

|}

Liste der Kulturdenkmale in Bahnhofsviertel

Augustmauer 

|}

Bahnhofstraße 

|}

Büßleber Gasse 

|}

Hirschlachufer 

|}

Juri-Gagarin-Ring 

|}

Keilhauergasse 

|}

Kronengasse 

|}

Kurt-Schumacher-Straße 

|}

Lachsgasse 

|}

Löberstraße 

|}

Max-Cars-Platz 

|}

Mühlgasse 

|}

Rosengasse 

|}

Schmidtstedter Straße 

|}

Thomasstraße 

|}

Willy-Brandt-Platz 

|}

Liste der Kulturdenkmale im Krämpferviertel

Fleischgasse 

|}

Franckestraße 

|}

Hospitalplatz 

|}

Heilige Grabesmühlgasse 

|}

Juri-Gagarin-Ring 

|}

Krämpferstraße 

|}

Löwengasse 

|}

Meyfartstraße 

|}

Müfflingstraße 

|}

Schmidtstedter Ufer 

|}

Trommsdorffstraße 

|}

Liste der Kulturdenkmale in Huttenplatz-Johannesviertel

Am Hügel 

|}

Am Johannestor 

|}

Boyneburgufer 

|}

Grünstraße 

|}

Johannesstraße 

|}

Pfeiffersgasse 

|}

Schlüterstraße 

|}

Steinstraße 

|}

Venedig 

|}

Waldenstraße 

|}

Weidengasse 

|}

Liste der Kulturdenkmale in der Brühlervorstadt

Bonifaciusstraße

|}

Brühler Straße 

|}

Dalbergsweg 

|}

Dammweg

|}

Eobanstraße

|}

Gorkistraße 

|}

Gustav-Adolf-Straße

|}

Kartäuserstraße 

|}

Kupferhammermühlgasse 

|}

Mainzerhofplatz 

|}

Martinsgasse 

|}

Martinskloster 

|}

Maximilian-Welsch-Straße 

|}

Melanchthonstraße 

|}

Mittelmühlgasse 

|}

Radegundenstraße 

|}

Rubianusstraße 

|}

Theaterplatz 

|}

Theaterstraße 

|}

Thomas-Müntzer-Straße

|}

Walkmühlstraße

|}

Wilhelm-Külz-Straße 

|}

Quellen 
  (pdf), Stadtverwaltung Erfurt, Stand vom 20. März 2014
  (pdf), Stadtverwaltung Erfurt, Stand vom 2. Juli 2014
 Erfurter Denkmalliste online als PDF, Stand: 21. Januar 2020

Aussere Altstadt